Revolução Russa de 1905 — greves e revoltas contra o czar Nicolau II, que resultaram na criação da Duma Estatal
 Revolução Russa de 1917
 Revolução de Fevereiro — resultou na abdicação do czar Nicolau II
 Revolução de Outubro — revolução liderada pelos bolcheviques
 Revolução Russa de 1918 — insurreição mal-sucedida contra os bolcheviques entre 1918 e 1922

Desambiguação